Louvières ist die Bezeichnung mehrerer Orte in Frankreich:

Louvières (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
Louvières (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne
Louvières-en-Auge, Gemeinde im Département Orne